Antoniuskloster ist der Name folgender Klöster:
 Kloster des Heiligen Antonius, Ägypten
 Franziskanerkloster St Antonius (München)
 Antoniuskloster Quzhaya. Antoniterkloster, Libanon
 Antoniuskloster (Nowgorod), Antonius von Rom-Kloster, Russland